Torneig de tennis masculí i femení de categoria WTA Premier: VTB Kremlin Cup 2018
 Torneig de tennis femení de categoria WTA International: Moscow River Cup 2018